Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap, de faculteitskring van de studenten Rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven
 Vlaams Rechtsgenootschap (Gent), de faculteitskring van de studenten Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Gent